Gartz (Oder), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Klein Gartz, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Gardziec (Duits: Gartz), een plaats in Polen